Tinayre est un patronyme.

Patronyme
 Victoire Tinayre, militante et auteure française
 Julien Tinayre, graveur français
 Louis Tinayre, peintre français
 Marcelle Tinayre, femme de lettres française
 Yves Tinayre, chanteur et musicologue
 Daniel Tinayre, scénariste, producteur et réalisateur argentin
jou
Patronyme français